Por ronco pode estar à procura de:
Ronco - ato de ressonar.
Rio Ronco - curso d'água italiano.
Batalha do Ronco - durante as Guerras Napoleônicas.

Ronco all'Adige – comuna italiana (província de Verona)
Ronco Biellese – comuna italiana (província de Biella)
Ronco Briantino - comuna italiana (províncias de Monza e Brianza)
Ronco Canavese - comuna italiana (província de Turin)
Ronco Scrivia – comuna italiana (província de Gênova) 

Ronco sopra Ascona – comuna suíça (Cantão de Ticino)

Desambiguação
Desambiguações de topônimos